Le Championnat du monde de Superbike 2012 est la  du Championnat du monde de Superbike.

L'italien Max Biaggi remporte pour la deuxième fois le championnat du monde Superbike avec le plus faible écart de points (0,5 point entre le 1 et le ).

Aprilia remporte le titre constructeur

Anecdotes 

Il n'y a plus de Yamaha cette année en championnat du monde Superbike. L'équipe officielle s'est retirée pour mieux se concentrer sur la MotoGP et aucune équipe n'a repris les Yamaha R1.

Pour la première fois de l'histoire, une épreuve internationale de moto aura lieu en Russie sur le nouveau circuit de Moscou.

BMW remporte sa première course en championnat du monde de Superbike sur le circuit de Donington Park.

À 19 ans, le français Loris Baz devient le deuxième plus jeune vainqueur lors de la course 1 de Silverstone.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes 

(*) La course 2 de l'épreuve de Monza a été interrompu au huitième tour à cause de la pluie. Les points attribués aux pilotes et aux constructeurs ont été divisés par deux.

Constructeurs

Participants 

 Tous utilisent des pneus Pirelli.

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

2012
Sport motocycliste en 2012
Superbike
Circuit Motorland Aragon